Karl Moor steht für:

 Karl Moor, Person aus Schillers Schauspiel Die Räuber, siehe Die Räuber#Karl Moor
 Karl Vital Moor (1852–1932), Schweizer Journalist, sozialdemokratischer Politiker und Geheimagent, siehe Carl Vital Moor
 Karl Moor (1904–1991), Schweizer Maler